Полотенце — многозначный термин
 Полотенце — изделие из ткани в виде полотнища, предназначенное для вытирания тела или предметов
 Полотенце — резное украшение продолговатой формы по краям крыши деревенской избы
 Полотенце — плоская, тонкая часть режущего инструмента